Keep your head up (Ben Howard), een muzieknummer van de Britse zanger Ben Howard, ook bekend van de coverversie door de Nederlandse zangeres Sandra van Nieuwland
Keep Your Head Up (Girls Can't Catch), een muzieknummer van de Britse meidengroep Girls Can't Catch
Keep Your Head Up (Andy Grammer), een muzieknummer van de Amerikaanse zanger Andy Grammer
Keep Your Head Up (Michael Jackson), een muzieknummer van de Amerikaanse zanger Michael Jackson van het album Michael
Keep Your Head Up (Lucas & Steve x Firebeatz), een muzieknummer van het Nederlandse dj-duo Lucas & Steve en het Nederlandse producersduo Firebeatz
Keep Ya Head Up, een muzieknummer van de Amerikaanse rapper 2Pac